Andrespol peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
du powiat de Łódź-est 
 Andrespol, gmina rurale 
 Andrespol, village et chef-lieu de la gmina ci-dessus